Лизогубовка — название населённых пунктов.

Киргизия 
 Лизогубовка (позже Советское) — прежнее название села Кызыл-Кыя Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Россия 
 Лизогубовка — село в Унечском районе Брянской области.

Украина 
 Лизогубовка — село в Харьковском районе Харьковской области.